Tres ciutats van portar el nom de Hieràpolis:

 Hieràpolis o Hieràpolis de Síria, actualment Menbidj o Manbij.
 Hieràpolis de Frígia entre el Licos i el Meandre, desapareguda vers el .
 Hieròpolis de Cilícia al riu Piramos, no identificada. Esmentada a alguna font erròniament com a Hieràpolis.